SBMO est le code OACI pour :
 l'aéroport international Zumbi dos Palmares, à Maceió, au Brésil.

Codes OACI des aéroports